Spojení písmen G a D může mít různé významy:

GD 
 GD – kód ISO 3166-2 pro Grenadu
 Geometry Dash – plošinová a arkádová videohra

Gd 
 gadolinium – chemický prvek

gd 
 gd (grafická knihovna) – grafická knihovna
 skotská gaelština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.gd 
 .gd – internetová doména nejvyššího řádu pro Grenadu

Externí odkazy